Isubu peut désigner :
 l'isubu, une langue bantoue ;
 les Isubu, une population du Cameroun.